Desa Maron kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,87, long 111,39), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,43), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,77, long 111,99), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 112,05), 
 Desa Maron (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,08), 

Robotskapade Indonesienförgreningar